Council steht für:

 das englische Wort für Rat; Ratsversammlung, Kollegium, Gemeinderat/Stadtrat oder (im Kontext der römisch-katholischen Kirche) Konzil
 das FIFA Council
 der Name von Floyd Council (1911–1976), US-amerikanischer Blues-Gitarrist, Mandolinenspieler und Sänger

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Council (Arkansas)
 Council (Florida)
 Council (Georgia)
 Council (Idaho)
 Council (North Carolina)
 Council (Virginia)
 Council Bay (La Crosse County, Wisconsin)
 Council Bluff (Alabama)
 Council Bluffs (Iowa)
 Council Grove (Kansas)
 Council Hill (Illinois) 
 Council Hill (Oklahoma)
 Council House (South Dakota)

im NRHP gelistete Objekte:
 Council City and Solomon River Railroad, in Solomon, Alaska, ID-Nr. 01000109
 Council Grove Carnegie Library, in Council Grove, Kansas, ID-Nr. 87000963
 Council Grove Downtown Historic District, in Council Grove, Kansas, ID-Nr. 10000519
 Council Grove Historic District, in Council Grove, Kansas, ID-Nr. 66000347
 Council Grove Methodist Church, in Osage Mills, Arkansas, ID-Nr. 87002377
 Council Grove Missouri, Kansas and Texas Depot, in Council Grove, Kansas, ID-Nr. 01001092
 Council Grove National Bank, in Council Grove, Kansas, ID-Nr. 76000834
 Council Hall, in Salt Lake City, Utah, ID-Nr. 71000846
 Council Plaza, in St. Louis, Missouri, ID-Nr. 06000217
 Council Ranger Station, in Council, Idaho, ID-Nr. 92000689
 Council Rocks Archaeological District, in St. David, Arizona, ID-Nr. 86003666

Siehe auch:
 Council Hill
 The Council; Drogenbande in Harlem, New York City in den 1970/80er Jahren
 Counsel
 Counsell